Le terme ligne 279 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 279 de la SNCV en Belgique

Voies ferrées 
 Ligne 279 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

279